Ptáček může být:

 zdrobnělina slova pták

příjmení osob
 Adam Ptáček (* 1980) – český atlet-tyčkař
 Augustin Ptáček (1903–1977) – český učitel, sbormistr a pěvec
 Bohumil Malina Ptáček (1906–1977) – básník, překladatel a novinář
 Dalibor Ptáček (* 1954) - český hokejista
 František Ptáček (* 1975) – český hokejista
 Hynce Ptáček z Pirkštejna (asi 1400–1444) – český šlechtic
Jan Eduard Ptáček (John Edward Ptacek, 1861–1941) – česko-americký policejní kapitán
 Jaromír Ptáček (1925–2003) – český dramatik, darmaturg a výtvarník
 Jaroslav Ptáček (1928–2016) – český římskokatolický kněz
 Karl Ptaczek (1819–1889) – český právník a politik z Boskovic, zemský poslanec
 Matěj Ptáček (* 1993) – český fotbalový záložník
 Milan Ptáček (1933–1990) – český a československý politik KSČ, poslanec ČNR a FS za normalizace
 Milan Ptáček (fotbalista) (* 1970) – český fotbalista
 Ondřej Ptáček (? – 1511) – kutnohorský zvonař
 Petr Ptáček (* 1968) – český kreslíř, malíř a grafik
 Radek Ptáček (* 1975) – český psycholog, klinický psycholog, psychoterapeut a soudní znalec
 Rainer Ptacek (1951–1997) – americký kytarista
 Vladimír Ptáček (rozcestník) – více osob

ženská varianta s přechýlením
 Anna Ptáčková (1858–1906) – česká učitelka tělocviku, starostka ženské jednoty Sokola
 Lenka Ptáčková Melicharová (* 1969) – česká politička KDU-ČSL

jiný význam
 Písečný ptáček – americké filmové drama režiséra Vincente Minnelliho
 španělský ptáček – druh masitého pokrmu
 expresivní pojmenování pro osobu mužského pohlaví

frazeologismus
 být jako ptáček jarabáček – nedělat si s ničím a o nic starosti, být nezodpovědný
 ranní ptáče – člověk vstávající záhy ráno
 být pěkný ptáček – být prohnaný, vykutálený

Česká příjmení